Elasmaria é um clado de dinossauros ornitópodes conhecidos de depósitos do Cretáceo na América do Sul, Antártica e Austrália. Este grupo compreende diversos ornitópodes bípedes que anteriormente eram considerados "hypsilophodontes".

Classificação
Calvo et ai. (2007) cunhou Elasmaria para acomodar Macrogryphosaurus e Talenkauen, que eles recuperaram como iguanodontes basais distintos de outros iguanodontianos por terem placas mineralizadas nas costelas. Em 2016, um artigo descrevendo o gênero Morrosaurus descobriu que o Elasmaria era muito maior do que seu conteúdo inicial de dois táxons, ao invés de conter uma variedade de ornitópodes do Hemisfério Sul. Em 2019, Matthew C. Herne e colegas redefiniram Elasmaria como "todos os táxons mais próximos de Macrogryphosaurus gondwanicus e Talenkauen santacrucensis do que de Hypsilophodon foxii ou Iguanodon bernissartensis", expandindo a definição para incluir o grande número de táxons agora encontrados como parte do clado.

O cladograma abaixo resulta da análise de Herne et al., 2019.

Dinossauros do Cretáceo
Ornithopoda